Соревнования в беге на 200 метров у мужчин на чемпионате мира 2013 года прошли 16 и 17 августа на стадионе Лужники.

После победы на чемпионате, Усэйн Болт стал первым легкоатлетом кому удалось стать трёхкратным чемпионом мира на дистанции 200 метров (предыдущие победы: в 2009 — 19.19 и в 2011 — 19.40). Кэлвин Смит и Майкл Джонсон выигрывали по 2 раза (в 1983 и 1987, и в 1991 и 1995 годах соответственно).

Расписание

Результаты

Забеги
Ветер: Забег 1: −0.4 м/с, Забег 2: −0.2 м/с, Забег 3: 0.0 м/с, Забег 4: −0.7 м/с, Забег 5: −0.6 м/с, Забег 6: +0.2 м/с, Забег 7: +0.2 м/с.

Полуфиналы

Ветер: Забег 1: 0.0 м/с, Забег 2: 0.0 м/с, Забег 3: −0.3 м/с.

Финал

Ссылки 
 Официальные результаты

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013
Бег на 200 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике